Europiumselenid steht für:
 Europium(II)-selenid
 Europium(III)-selenid